Hyperdrive (sciencefiction), een hypothetische methode van ruimtevaart
Hyperdrive (televisieserie), een sciencefictionserie van de BBC
Hyperdrive (Star Wars), een technologie in de ruimtevaart in het Star Wars-universum waarbij men sneller dan het licht reist. 
Hyperdrive (Transformers), een Decepticon Micromaster in de Transformers-speelgoedlijn
Hyperdrive (Knight Area), muziekalbum van Knight Area